Barningham kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Barningham, Durham, ort i England, 
 Barningham, Suffolk,  ort i England,